peut désigner :

 Scarlett O'Hara, le personnage principal du roman Autant en emporte le vent et du film du même nom ;

 , un roman d'Alexandra Ripley paru en 1991, suite du roman Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, cautionnée par les héritiers de celle-ci ;
 , son adaptation en mini-série télévisée en quatre épisodes diffusée sur la chaîne américaine CBS en 1994, avec Joanne Whalley et Timothy Dalton dans les rôles principaux ;

 , téléfilm américain diffusé en 2006 ;
 , série télévisée américaine diffusée en 2014 ;

Patronyme 
 Shelley Scarlett,  baron Abinger (1872-1917), aristocrate britannique.

Prénom 
Prénom féminin porté surtout aux États-Unis.

 Scarlett Johansson (1984- ), actrice américaine.

Pseudonyme 
 Scarlett, pseudonyme de Sasha Hostyn, joueuse professionnelle de StarCraft 2 ;
 Scarlett, pseudonyme utilisé par Scarlett Smulkowski, coloriste de bande dessinée ;
 Scarlett Bordeaux, catcheuse américaine.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom américain